Dankana peut désigner trois localités du Burkina Faso situées dans le département de Legmoin :
 Dankana
 Dankana-Ipala
 Dankana-Nabagoné